Vopat ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Vopat (* 1973), tschechischer Eishockeyspieler und -scout
 Roman Vopat (* 1976), tschechischer Eishockeyspieler und -trainer